

Anno 
 1601 – (MDCI in numeri romani) è un anno del XVII secolo. 
 1601 a.C.

Matematica 
 1601 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1601 Patry – asteroide della fascia principale del sistema solare.